Гаплогруппа K1a26 — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Палеогенетика

Неолит 
Неолитическая Греция
 I2937 | A2197 ― Пещеры Диру () — Мани (полуостров), Лакония, Пелопоннес — Греция — 5479-5338 calBCE (6441±38 BP, OxA-22012) — Ж — K1a26.

Халколит 
Европа медного века
 I2430 | 40 — Smyadovo — Смядово, Шуменская область — Болгария — 4545-4450 calBCE (5670±30 BP, Beta-432806) — М — R1b1a # K1a26.

Бронзовый век 
Культура колоколовидных кубков
 I6778 | G.52 Inhumation 4 — Wilsford Down,  — Уилтшир, Юго-Западная Англия — Великобритания — 2500–1900 BCE — Ж — K1a26.
 I2447 | SK 8779 (YCF 95) —  — Оксфордшир, Юго-Восточная Англия – Великобритания — 2115-1910 calBCE (3625±25 BP, PSUAMS-2336) — М — R1b1a1a2a1a2c1 > R-DF13 # K1a26.

Бронзовый век Британии
 KO3 | Keenoge3 — Keenoge, Meath — Мит, Ленстер — Ирландия — 2188–1887 cal BC — Ж — K1a26.

Железный век 
Латенская культура
 COL153A — Jardin des Aubépines — Кольмар, Верхний Рейн, Гранд-Эст — Франция — 360–320 BCE — Ж — K1a26.

Примечания

Публикации 
2017
 
2018
 
 
 
2020

Ссылки 
 
 K1a26 – Haplogroup

См. также 

Гаплогруппа K1 (мтДНК)